Ла Капиља има више значења:

 Ла Капиља, Ранчо (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Капиља, Лос Манрикез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Капиља (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Капиља (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Капиља (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Капиља (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Капиља (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Капиља (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Капиља (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Капиља (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Капиља (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Капиља (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Капиља (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Капиља (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Капиља (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Капиља (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Капиља, Толентино (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Капиља (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Капиља (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Капиља (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Капиља (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капиља (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капиља (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капиља (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капиља (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капиља (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капиља (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капиља (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капиља (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Капиља (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Капиља (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Капиља (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Капиља (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Капиља, Терсера Манзана де Франсиско Серато (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Капиља (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Капиља (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Капиља (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Капиља (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Капиља (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Капиља (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Капиља, Ел Колумпио (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Капиља (Сан Хуан Хукила Миксес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Капиља (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Капиља (Сантијаго Нундиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Капиља (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Капиља (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Капиља (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Капиља (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Капиља (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Капиља (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Капиља (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Капиља (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Капиља, Бенигно Армента (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Капиља (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Капиља, Блоке 733 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Капиља (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Капиља (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Капиља (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Капиља (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Капиља (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Капиља (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Капиља (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Капиља, Сан Исидро де Морадиљас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику